Ludwig von Nassau ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Günther von Nassau (1575–1604), niederländischer Generallieutenant und Graf von Nassau-Katzenelnbogen
 Ludwig von Nassau-Beverweerd (1602–1665), Herr von Beverweerd, Odijk und Lek
 Ludwig von Nassau-Dillenburg (1538–1574), niederländischer Feldherr
 Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg (1681–1710), Obrist der Preußischen Armee und Kommandeur der Armee der Kurpfalz 

 Ludwig Kraft von Nassau-Saarbrücken (1663–1713), Erbe der Grafschaften Saarbrücken und Saarwerden, siehe Ludwig Kraft (Nassau-Saarbrücken)